Chevry – Ain
Chevry – Manica
Chevry-Cossigny – Senna e Marna
Chevry-en-Sereine – Senna e Marna
Chevry-sous-le-Bignon – Loiret